Дже́ймc Ду́глас (Джей Ди) Линд (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Как кёрлингист играл в различных канадских командах до 2013 года.

Начал заниматься тренерской работой в 2007 в Канаде с юниорской командой скипа Чарли Томаса, где играл, команда под его тренерским руководством выиграла , а затем .

В 2013 начал работать тренером в Японии, в 2013—2016 работал главным тренером в женской кёрлинг-академии в Саппоро (Hokkaido Women's Curling Academy). С 2013 также является национальным тренером () Ассоциации кёрлинга Японии. Как национальный тренер мужской и женской сборных команд Японии по кёрлингу — участник .

Окончил Университет Калгари.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль тренера на сайте зимних Олимпийских игр 2018 (в веб-архиве)
 
 (2-й профиль, как «J.D. Lind»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады
Выпускники Университета Калгари